

Geografia

Svizzera 
 Bratsch – ex comune ora frazione di Gampel-Bratsch, comune nel distretto di Leuk (Canton Vallese)

Musica 
 Bratsch – gruppo musicale francese